Erik Thomsen er navnet på flere personer:

 Erik Thomsen (fløjtenist) (1908-1986) – dansk fløjtenist og kgl. kapelmusikus
 Erik Thomsen (direktør) (1909-?) – dansk direktør, mag.art.
 Erik Thomsen (dommer) (1909-2002) – dansk dommer
 Erik Risbjerg Thomsen (1914-1988) – dansk ingeniør